Sternzeit bezeichnet:
 Sternzeit, astronomische Zeitskala
 Sternzeit (Zeitschrift), vierteljährliche astronomische Zeitschrift
 den abschließenden Beitrag der Wissenschaftssendung Forschung aktuell, siehe Forschung aktuell#Sternzeit
 eine Form der Datumsangabe in der Science-Fiction-Serie Star Trek, siehe Zeitlinie von Star Trek

Siehe auch:
 Sterntag, ein Zeitraum in der Astronomie
 Sternstunde, eine Metapher für Entscheidungen, Taten oder Ereignisse, die schicksalhaft die Zukunft beeinflussen